Желида () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 26,71 км². Население — 6945 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Покровителем города считается святой Педро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del ayuntamiento
 Información institucional sobre el municipio
 Plataforma de participación ciudadana de Gelida 

Муниципалитеты Барселоны